Das Mahindra International 1997 fand vom 1. bis 6. Dezember 1997 in Bombay, Indien, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1997/98 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Gold. Das Preisgeld betrug 110.000 US-Dollar.
 
Im Endspiel zwischen den beiden topgesetzten Spielern Jansher Khan und Peter Nicol setzte sich der an Position zwei gesetzte Nicol mit 9:15, 15:9, 9:15, 15:12 und 15:5 durch. Damit verteidigte er erfolgreich seinen Titelgewinn aus dem Vorjahr, als er Rodney Eyles in ebenfalls fünf Sätzen besiegt hatte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Arjan Singh einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Squashturnier in Mumbai
PSA World Tour 1997/98